Raquel Castro puede referirse a:

 Raquel Castro, actriz estadounidense conocida por su papel en la película de 2004 Jersey Girl como Gertie Trinké;
 Raquel Castro (escritora), Raquel Castro Maldonado; escritora mexicana ganadora del Premio Gran Angular de Novela Juvenil.